Андре́й Медве́дев:
 Медведев, Андрей Александрович (род. 1993) — российский саночник.
 Медведев, Андрей Андреевич (род. 1975) — российский журналист, депутат Мосгордумы с 2019 года.
 Медведев, Андрей Всеволодович (род. 1961) — российский учёный-радиофизик, директор ИСЗФ СО РАН (с 2016 года), член-корреспондент РАН (2019).
 Медведев, Андрей Гаврилович (архимандрит Антоний; 1792—1877) — архимандрит Русской православной церкви.
 
 Медведев, Андрей Олегович (род. 1974) — украинский теннисист.